Linde steht für:
 Linden (Gattung), Laubbaum der Lindengewächse
 Linde (Heraldik), Wappenfigur

Personen:
 Künstlername des finnischen Musikers Mikko Lindström (* 1976)
 Linde (Adelsgeschlecht)
 Linde (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Linde (Vorname)

Unternehmen:
 Linde plc, Industriegaskonzern
 Linde Hydraulics
 Linde Material Handling
 Linde Verlag
 Linde Kaffeemittel-Mischung, eine Marke für Ersatzkaffee der Firma Johann Heinrich Franck

Linde ist der Name von geographischen Objekten:

Fließgewässer:
 Linde (IJsselmeer), indirekter Zufluss des IJsselmeers, Provinz Friesland, Niederlande
 Linde (Lena), linker Zufluss der Lena, zwischen Tas-Tumus und Schigansk, in Sacha (Jakutien), Sibirien, Russland
 Linde (Tollense), rechter Zufluss der Tollense in Neubrandenburg, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern

Ortsname in Deutschland:
 in Brandenburg:
 Linde (Angermünde), Wohnplatz der Stadt Angermünde, Landkreis Uckermark
 Linde (Löwenberger Land), Ortsteil der Gemeinde Löwenberger Land, Landkreis Oberhavel
 Linde (Märkisch Luch), Wohnplatz des Ortsteils Barnewitz der Gemeinde Märkisch Luch, Landkreis Havelland
 in Nordrhein-Westfalen:
 Linde (Hückeswagen), Ortschaft in Hückeswagen, Oberbergischer Kreis
 Linde (Lindlar), Ortsteil von Lindlar, Oberbergischer Kreis
 Linde (Marialinden), Ortslage des Overather Stadtteils Marialinden, Rheinisch-Bergischer Kreis
 Linde (Heiligenhaus), Ortslage des Overather Stadtteils Heiligenhaus, Rheinisch-Bergischer Kreis
 Linde (Kürten), Ortsteil von Kürten, Rheinisch-Bergischer Kreis
 Linde (Marl), Ortslage bzw. Ortsteil von Marl, Kreis Recklinghausen
 Linde (Nümbrecht), Ortsteil von Nümbrecht, Oberbergischer Kreis
 Linde (Radevormwald), Hofschaft in Radevormwald, Oberbergischer Kreis
 Linde (Remscheid), Wohnplatz des Ortsteils Lüttringhausen der kreisfreien Stadt Remscheid
 Linde (Schwalmtal), Ortsteil der Gemeinde Schwalmtal, Kreis Viersen
Linde (Solingen), Ortsteil im Stadtteil Aufderhöhe der kreisfreien Stadt Solingen
 Linde (Wermelskirchen), Ortsteil von Wermelskirchen, Rheinisch-Bergischer Kreis
 Linde (Wuppertal), Ortschaft des Ortsteils Ronsdorf der kreisfreien Stadt Wuppertal

Ortsname in Lettland:
 Linde (Birzgale) (historisch Linden), Dorf in der Gemeinde Birzgale

Ortsname in den Niederlanden:
 Linde (Drenthe), Ortschaft der Gemeinde De Wolden, Provinz Drenthe
 Linde (Bronckhorst), Ortschaft der Gemeinde Bronckhorst, Provinz Gelderland
 Linde (Twenterand), Ortschaft der Gemeinde Twenterand, Provinz Overijssel
 Linde (Deventer), Ortschaft der Gemeinde Deventer, Provinz Overijssel

Historischer Ortsname (ehemaliger Name)
 in Polen:
 Linde (Kreis Neustettin/Pommern), Kernstadt von Borne Sulinowo, Woiwodschaft Westpommern
 Linde (Kreis Greifenhagen/Pommern), Ortsteil Dłusko Gryfiński der Landgemeinde Banie, Woiwodschaft Westpommern
 Linde (Kreis Neustadt/Westpreußen), Kernort Linia der Landgemeinde Linia (Powiat Wejherowski), Woiwodschaft Pommern
 Linde (Kreis Pyritz/Pommern), Ortschaft Lipka (Dolice) der Landgemeinde Dolice, Woiwodschaft Westpommern
 Linde (Kreis Flatow/Pommern), Ortsteil der Landgemeinde Lipka (Powiat Złotowski), Woiwodschaft Großpolen
 Linde (Kreis Neustettin/Pommern), Ortschaft Wiele (Barwice) der Stadt- und Landgemeinde Barwice, Woiwodschaft Westpommern
 Linde (Kreis Lyck/Ostpreußen), Waldsiedlung Lipinka (Ełk) in der Gmina Ełk, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 in Russland:
 Linde (Kreis Gerdauen/Ostpreußen), Ortsteil Michailowka (Kaliningrad, Prawdinsk) der Stadtgemeinde Schelesnodoroschny, Oblast Kaliningrad
 in Tschechien:
 Linde (Bezirk Zlin), Kernort der Gemeinde Lípa nad Dřevnicí, Region Zlínský

Siehe auch:
 Linden
 Lynde (Begriffsklärung)
 Dorflinde
 Hohe Linde
 Klein Linde
 Kleinlinden
 Naturdenkmal Linde